Алибейли:
  — село в Азербайджане.
  — азербайджанский советский поэт.
 Алибейли, Гюльрух — азербайджанская писательница.
 Алибейли, Ханимана (1920—2007) ― советский и азербайджанский поэт-драматург, заслуженный деятель искусств Азербайджана (1991), лауреат государственных премий.